Hans Cleuver (zanger), bariton/bas (1884-1961)
Hans Cleuver (drummer), drummer o.a. van Focus (1947-1918)